Carignanesi – abitanti di Carignano (Fosdinovo)
Carignanesi – abitanti di Carignano